Smatana (v přechýlené podobě Smatanová) je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Lucie Smatanová (* 1986) – česká modelka
 Zuzana Smatanová (* 1984) – slovenská zpěvačka

Související články 

 Smetana (příjmení)